Coda (album) – album Led Zeppelin
 Coda Automotive – amerykański producent samochodów elektrycznych
 CODA – amerykański film z 2021 w reżyserii Sian Heder
 Coda (muzyka)
 Coda (religia)
 Coda (system plików)
 CODA (ang. Children of Deaf Adults) – słyszące dzieci niesłyszących rodziców